Název Týniště má více sídel:

Jméno obce
 Týniště (okres Plzeň-jih), též Týniště u Horšic – obec v okrese Plzeň-jih
 Týniště nad Orlicí – město v okrese Rychnov nad Kněžnou

Jméno části obce:
 Týniště (Verušičky) – část obce Verušičky v okrese Karlovy Vary
 Týniště (Malešov), též Týniště u Malešova – část obce Malešov v okrese Kutná Hora
 Týniště (Zubrnice), též Týniště u Zubrnic – část obce Zubrnice v okrese Ústí nad Labem
Lokality:

Externí odkazy